Castello kan som auktorsförkortning betyda:

 Leandro Castello
 M. Castello

Robotskapade auktorsförkortningar